Colmeia
Colméia (Tocantins) — município no estado de Tocantins, Brasil
Colmeias (Leiria) — povoaçõa no distrito e  concelho de Leiria, Portugal

Desambiguações de topônimos